Katavi – region w Tanzanii
 Katavi – wieś w Indiach

Przypisy